Munjong ist der Name folgender koreanischer Könige:

 Munjong (Goryeo) (, ), (1019–1083) 11. König der Goryeo-Ära, Regierungszeit (1046–1083)
 Munjong (Joseon) (), (1414–1452) 5. König der Joseon-Ära, Regierungszeit (1450–1452)